Села:
 Пилиповичі — Житомирська область, Звягельський район
 Пилиповичі — Житомирська область, Житомирський район
 Пилиповичі — Київська область, Бородянський район
 Пилиповичі — Полтавська область, Оржицький район